Oxfort ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Oxfort (1928–2003), deutscher Politiker
 Josef Oxfort (1923–1996), deutscher Bauingenieur